enkelvoud van Pleiaden (doorverwijspagina)
La Pléiade, dichtersgezelschap